Haviland es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Haviland (Kansas)
 Haviland (Nueva York)
 Haviland (Ohio)